O Roxy Pro Gold Coast 2015 é um evento do ASP World Tour de 2015. Esse evento aconteceu no dia 28 de fevereiro a 13 de março em Gold Coast, Queensland e foi disputada por 18 surfistas, sendo 1 brasileira. A campeã foi a Carissa Moore que derrotou a Stephanie Gilmore na final.

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Quarter finals

Semi finals

Final

Premiação

Ligações externas 
 Sítio oficial

2015 no surfe
Roxy Pro Gold Coast
Competições de surfe
Surf da Austrália